Парадокс Бертрана (экономика)
Парадокс Бертрана (вероятность)